Dream Team, с англ. "Команда мечты":
 Dream Team — сборная США по баскетболу на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
 Dream Team House — российское творческое объединение, «тикток-хаус».